Martin Fogel ist der Name folgender Personen:

* Martin Fogel (Mediziner) (1634–1675), deutscher Arzt und Philosoph 
 Martin Fogel (Musiker), schwedischer Gitarrist